Alessandra Todde (1969) – manager e politica italiana
Antonio Todde (1889-2002) – supercentenario italiano
Giorgio Todde (1951-2020) – scrittore e medico italiano
Felice Todde (1945) – musicologo italiano